Освајачи олимпијских медаља у атлетици за мушкарце у дисциплини скок увис, приказани су у следећој табели, а резултати су исказани у метрима. Скок увис у мушкој конкуренцији је на програму Летњих олимпијских игара од првих Игара у Атини 1896.

Биланс медаља у скоку увис 
Стање после ЛОИ 2016.

Види још 
 Скок увис
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — скок увис за жене

Скок увис на Летњим олимпијским играма